

Cinema 
Il vicino di casa – film del 1973 di Luigi Cozzi
Il vicino di casa – film del 1993 di Rodney Gibbons

Letteratura 
 Il vicino di casa (Breaking Away) – romanzo di Penny Jordan del 1990
 Il vicino di casa (Too Close to Home) – romanzo di Linwood Barclay del 2008